

Codici 
 DBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto CILIPI, Dubrovnik (Ragusa), Croazia

Altro 
 dBV – simbolo del decibel volt